Алексан Погосян:
 Погосян, Алексан Араратович (род. 1957) — армянский депутат.
 Погосян, Алексан Сарибекович (1909—?) — советский комбайнёр, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.